Název Kozinec má více významů:
 rod rostlin kozinec (Astragalus)
 Kozinec (antropogenní jezero) u Doubravy a  Karviné
 Kozinec (Doubrava) – zaniklá vesnice, Doubrava, okres Karviná

vrcholy
 Kozinec (Hostivař) – vrch a park u Hostivaře
 Kozinec (Stříbrská pahorkatina) (530 m) – vrch ve Stříbrské pahorkatině, jižně od Pakoslavi v okrese Plzeň-sever
 Kozinec (Krkonošské podhůří) (608 m) – vrch s rozhlednou v Podkrkonošské pahorkatině, severozápadně od Vidochova v okrese Jičín 
 Kozinec (Podkrkonošská pahorkatina) (562 m) – vrch u Jilemnice
 Kozinec (544 m) – vrch u Žamberka
 Kozinec (Chvalčov) (479 m) – vrch u Chvalčova – nachází se u něj přírodní památka Pod Kozincem

části obcí
 Kozinec (Holubice) – část obce Holubice v okrese Praha-západ
 Záhoří a Kozinec – část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve v okrese Benešov)

skalní útvar
 Kozinec (Železný Brod) – skalní útvar z křemence v místě zvaném Záskalí v Železném Brodě

podobné názvy
 Malý Kozinec – vrch u Horní Branné